B'Nai Israel Synagogue bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 B'Nai Israel Synagogue (Missouri), NRHP-Nr. 04000385
 B'nai Israel Synagogue (New York), NRHP-Nr. 98001620
 B'nai Israel Synagogue (Ohio), NRHP-Nr. 05001145
 B'nai Jacob Synagogue (Iowa), NRHP-Nr. 07000113
 B'Nai Jacob Synagogue (Pennsylvania), NRHP-Nr. 85002413